Het provinciedistrict Peer vormde tot 2017 bij de Belgische provincieraadsverkiezingen in de Belgische provincie Limburg een tussenniveau tussen het kiesarrondissement Limburg  (dat samenvalt met de provincie Limburg) en de kieskantons Peer en Bree.  Het voormalige provinciedistrict Bree werd bij dit district gevoegd in het kader van het provinciaal kiesdecreet van 2011 waarbij de provinciedistricten zo bepaald werden, dat elk van hen met minstens 6 zetels vertegenwoordigd is in de provincieraad.

Op dit niveau gebeurt de verdeling van de zetels in de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Peer omvat de gemeenten Peer, Houthalen-Helchteren en Hechtel-Eksel.
 Het kieskanton Bree omvat de gemeenten Bree, Bocholt en Meeuwen-Gruitrode.

Geschiedenis 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district 7 van de 63 zetels van de provincie Limburg toegewezen (voorheen 4 voor Bree en 5 voor Peer). Het totaal aantal zetels in de provincieraad werd vanaf 2013 herleid tot 63 (voorheen 72).

Resultaten provincieraadsverkiezingen sinds 1965 

Peer
Politiek in Peer